Die 21. Squash-Weltmeisterschaft ( PSA World Championship) der Herren fand 1997 in Petaling Jaya, Malaysia statt. Sie war das höchstdotierte Turnier der PSA World Tour 1997/98.

Titelverteidiger war Rekordweltmeister Jansher Khan, der allerdings aufgrund einer gerichtlichen Auseinandersetzung mit seiner malaysischen Exfrau nicht nach Malaysia reisen wollte. Weltmeister wurde Rodney Eyles, der noch im Vorjahr gegen Khan im Endspiel verloren hatte. In diesem Jahr setzte er sich im Finale gegen Peter Nicol mit 15:11, 15:12 und 15:12 durch. Damit wurde Eyles der dritte Australier nach Geoff Hunt und Rodney Martin, der die Weltmeisterschaft im Einzel gewann. Im Halbfinale hatte er sich zuvor gegen den Qualifikanten Peter Marshall mit 3:1 Sätzen durchgesetzt, während Peter Nicol den an Position 14 gesetzten Alex Gough in drei Sätzen bezwang. Einziger Teilnehmer aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz war Simon Frenz, der in der Qualifikation Peter Marshall unterlag.

Das Teilnehmerfeld bestand aus 32 Spielern, davon sieben Plätze für Qualifikanten.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 1997/98
1997
Squashturnier in Petaling Jaya